Tristan Peersman, Belgisch doelman
Marvin Peersman, Belgisch voetballer